Vleeshal (markt) - plaats waar vroeger vlees verkocht werd
Vleeshal (Breda) - voormalige vleeshal op de Grote Markt in Breda
Vleeshal (Delft - voormalige vleeshal in Delft
Vleeshal (Goes) - voormalige vleeshal in het Stadhuis van Goes
Vleeshal (Haarlem) - een bewaard gebleven vleeshal te Haarlem
De Vleeshal (Middelburg) - een voormalige vleeshal, thans expositiegebouw voor beeldende kunst in Middelburg
Voormalige vleeshal in Nijmegen - gevestigd in de Boterwaag (Nijmegen)
Grote Vleeshal (Utrecht) - een voormalige vleeshal in Utrecht aan de Voorstraat
Kleine Vleeshal (Utrecht) - een voormalige vleeshal in Utrecht aan de Lange Nieuwstraat

Vleeshal (Luik)
Vleeshal (Mechelen)
Vleeshal (Tongeren)
Vleeshal (Veurne)

Zie ook
 Vleeshuis